Studeno je krajevno ime v Sloveniji:

 Studeno, Postojna
 Studeno, Železniki
 Studeno na Blokah

Naselja v Sloveniji